Le tournoi de tennis de Rome est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1961 se dispute à Turin du 7 au .

Maria Bueno remporte le simple dames. En finale, elle bat Lesley Turner.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lesley Turner et Jan Lehane.

En double mixte, la paire Margaret Smith et Roy Emerson enlève le titre.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Rome

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

dames 1961
Rome
Sport en Italie en 1961
Tennis en mai 1961